Korea Open 2018 steht für folgende Wettbewerbe:

 Korea Open 2018 (Badminton)
 Korea Open 2018 (Tischtennis)